Tablelands kan syfta på följande platser:

Australien 

 Tablelands (region), Queensland,

Kanada 

 Tablelands (kullar), Newfoundland och Labrador, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar